Хоных ( — ночлег) — топоним в Усть-Абаканском районе Хакасии России.

 Хоных — посёлок при станции Хоных, входит в Райковский сельсовет. 
 Хоных — узловая железнодорожная станция Абаканского региона Красноярской железной дороги на линии Новокузнецк — Абакан.